La Primera División de Zambia también conocida como MTN/FAZ Super Division por razones de patrocinio, es la máxima categoría del fútbol de Zambia, se disputa desde 1962 y es organizada por la Asociación de Fútbol de Zambia. Pertenece a la Confederación Africana de Fútbol.

Formato
La temporada se extiende desde marzo a noviembre y consta de 16 equipos, que juegan un total de 30 partidos en juegos de ida y regreso. 

El equipo campeón y subcampeón obtienen la clasificación a la Liga de Campeones de la CAF mientras que el tercero y cuarto la clasificación Copa Confederación de la CAF los cuatro últimos clasificados descienden a la Segunda División de Zambia y un número igual de clubes son promovidos.

Equipos 2022-23

Palmarés

Títulos por club

Clasificación histórica 
 Clasificación histórica de la Primera División de Zambia bajo el nombre de FAZ Super League que se disputó desde 1981 hasta la terminada temporada 2021-22. Desde 1991 solo cuenta los resultados conocidos.

Véase también 
 Copa de Zambia
 Selección de fútbol de Zambia
 La Liga más fuerte de África del Siglo XXI

Enlaces externos 
 rsssf: Zambia Champions
 soccerway.com